Il doppio del torneo di tennis Busan Open Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Goldstein e Rajeev Ram che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Wesley Moodie per walkover.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob /  Wesley Moodie (finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)

 Jean-Michel Péquery /  Jean-Claude Scherrer (primo turno)
 Cecil Mamiit /  Danai Udomchoke (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2005